Может означать:
 Первомайский (Первомайский район, Оренбургская область)
 Первомайский (Первомайский район, Харьковская область)